Кумшик-ата () — мечеть, подземный археологический памятник, построенный в X—XII веках.

Находится на территории заповедника-музея Азрет-Султан в городе Туркестан  Казахстана.

Мечеть расположена на открытом пространстве, в 850 м к югу от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Была предназначена для проведения религиозных ритуалов суфиев. Мечеть Кумшик-ата представляет из себя пещерное строение из двух комнат (длина ок. 10 м, ширина узкая). Площадка сделана из сырого кирпича. Площадь 2×2 м, высота 1,6 м. Крыша собрана из крышного кумбеза. Мечеть и стены мавзолея выложены из жжёного кирпича. В стенах проделаны маленькие дыры для свечей. Подземная мечеть названа в честь святого (аулие) Кумшик-ата. Исследования подтверждают, что мечеть Кумшик-ата с XII века стала местом проведения религиозных проповедей. 

Мечеть была исследована экспедицией Института истории, археологии и этнографии, которой руководила Т. Н. Сенигова. В 2003 году мечеть Кумшик-ата была реставрирована, взята под защиту государства.

Литература

Ссылки 
 Фотографии мечети Кумшик-ата
 Мечеть Кумшик-ата

Археологические памятники Туркестанской области